Trstenik (makedonska: Трстеник) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Rosoman, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Trstenik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Trstenik är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Trstenik ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Rujan,  meter över havet,  kilometer väster om Trstenik. Närmaste större samhälle är Kavadarci,  kilometer sydost om Trstenik. 

Trakten runt Trstenik består till största delen av jordbruksmark. Runt Trstenik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rosoman (kommun)